Лев Все́володович Моча́лов (24 мая 1928, Ленинград — 6 июля 2019, Санкт-Петербург) — российский искусствовед, поэт.

Биография 
Лев Мочалов родился в Ленинграде 24 мая 1928 года. В 1951 году окончил Факультет теории и истории искусств Академии Художеств СССР (ГАИЖСА). Член Союза художников России, на протяжении многих лет входил в бюро секции критики и искусствознания. Кандидат искусствоведения. С 1974 года работал в Государственном Русском музее, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений.

В 1960-1970-е годы Л. В. Мочалов считался одним из наиболее авторитетных художественных критиков Ленинграда.
Им написано более 200 работ о современном искусстве (книг, брошюр, журнальных статей), об истории отечественного искусства и его мастерах, а также — по теории живописи.
Основная область исследования Л. В. Мочалова — ленинградское искусство двадцатого века. Л. В. Мочалов писал о ленинградской пейзажной школе: о В. Ф. Загонеке, Н. Лапшине, В. Гринберге, Ю. Сырневе, А. Русакове; о творчестве В. Стерлигова, П.Кондратьева, В. Волкова, С. Cпицына,  Б. Власова, Т. Шишмарёвой и о десятках других ленинградских художников.

В 1970-е годы являлся куратором и идеологом группы художников «Одиннадцать», в которую входили Валерий Ватенин, Герман Егошин, Ярослав Крестовский, Виктор Тетерин, Виталий Тюленев, Евгения Антипова, Завен Аршакуни, Леонид Ткаченко, Валентина Рахина, Константин Симун, Борис Шаманов.

Писатель, поэт. Член Союза российских писателей. Учитель и творческий наставник поэта Дмитрия Быкова.

Умер 6 июля 2019 года в Санкт-Петербурге.

Семья 
 Дочь ( от первого брака) — пианистка, преподаватель музыки Мария Львовна Мочалова (род. 1951).
 Дочь ( от первого брака) — художница Анна Львовна (Ася) Мочалова (1953—1979)
 Вторая жена — поэтесса Нонна Менделевна Слепакова (1936—1998).

Библиография 

 Вячеслав Францевич Загонек — Л: Художник РСФСР, 1959.
 Глеб Александрович Савинов. — Л.: Художник РСФСР, 1961.
 Василий Васильевич Соколов. — Л.: Художник РСФСР, 1962
 Художник. Картина. Зритель. — Л.: Художник РСФСР, 1963.
 Михаил Павлович Труфанов. — Л.: Художник РСФСР, 1965.
 Неповторимость таланта: Очерки о М. В. Нестерове, Б. М. Кустодиеве, К. С. Петрове-Водкине, П. П. Кончаловском, А. А. Дейнеке, А. А. Пластове, П. Д. Корине. — Л.-М.: Искусство, 1966.
 Аркадий Александрович Рылов. — Л.: Художник РСФСР, 1966.
 Пейзажи Вячеслава Владимировича Пакулина — Л.: Художник РСФСР, 1971.
 Женский портрет в русском искусстве XII — начала XX века" Лев Мочалов, Нина Барабанова. Л.: Аврора, 1973
 Александр Суренович Агабеков. — Л.: Художник РСФСР, 1974.
 Гурий Филиппович Захаров. — Л.: Художник РСФСР, 1975.
 Виктор Эльпифидорович Борис-Мусатов. — Л.: Художник РСФСР, 1976.
 Герман Егошин — М.: Советский художник, 1976.
 Павел Кузнецов: 1878—1968. — Л.: Художник РСФСР, 1979.
 Виктор Тетерин. — Л.: Художник РСФСР, 1982.
 Пространство мира и пространство картины. — М.: Советский художник, 1983.
 Завен Аршакуни. Живопись. Графика. Сценография Л.: Советский художник, 1984
 Борис Власов: графика. — Л.: Художник РСФСР, 1985.
 Герман Егошин. — Л.: Художник РСФСР, 1994.
 Organica. Koln.: Galerie Gmurginska, 1999. Авторы статей: Василий Ракитин, Лев Мочалов, Алла Повелихина, Евгений Ковтун, Джон Э. Боулт, Николетта Мислер.
 Тырса Николай Андреевич. Живопись. Графика. — М.: Скорпион; Арт-Диваж, 2004. — ISBN 5-86408-108-6
 В круге Малевича. — СПб.: Palace Editions; Государственный Русский музей, 2000. — ISBN 5-93332-039-0 ; ISBN 3-930775-97-2 Авторы статей: А. Шатских, Т. Горячева, Т. Михиенко, Л. Мочалов, Е. Баснер, И. Карасик, Р. Хидекель.
 Соломон Гершов. Серия: Авангард на Неве. Л.: П. Р. П., 2004 .
 Круг Кондратьева. Серия: Авангард на Неве. Л.: П. Р. П, 2005.
 
 Три века русского натюрморта. — М.: Белый город, 2012.

 О чём говорит выставка // Творчество. Вып.2. — М., 1961
 Пейзажи Вячеслава Пакулина // Нева. 1971. № 2. С. 331 .
 В. А. Гринберг. Выставка произведений: Каталог / Авт. ст. Л. В. Мочалов; сост. кат. Г. А. Гринберг, Ц. А. Тер-Оганьян; ред. Г. С. Арбузов. Л., 1976.
 Гармоническое единение с миром // Творчество. 1979. № 9
 Некоторые проблемы развития ленинградского искусства // Изобразительное искусство Ленинграда. Выставка произведений ленинградских художников. Москва. Ноябрь 1976-январь 1977. Л., 1981
 Пластическая система В. В. Стерлигова как симптом сакрализации культуры // Вопросы искусствознания. (М.), 1995. № 1 / 2, с. 229—248
 Раннее Евангелие постмодернизма, или При наличии отсутствия // Нева. — 1997. — № 4. — С. 189—195
 Стерлигов и стерлиговцы. Вчера и сегодня // НОВЫЙ МИР ИСКУССТВА. — 1998. — № 3. — С. 22-25
 Малевич и Стерлигов. Квадрат и купол // В круге Малевича: Каталог выставки / ГРМ. СПб., 2000, с. 289—295
 Геометрия природы у Владимира Стерлигова и Павла Кондратьева // Органика. Беспредметный мир Природы в русском авангарде 20 века. М.: RA 2000, с. 107—113
 Поступь естественного благородства // Петербургские искусствоведческие тетради. — Санкт-Петербург : Роза мира, 2001. — Вып. 3. — С. 3-7
 Путь шестидесятника. Владимир Волков Эстетика и творчество. / Русский авангард. Личность и школа. Сборник статей. СПб: Palace Editions,2003.
 Александр Борков/ Альбом. Вступительная ст. Мочалов Л. В.. СПб: Галерея Матисс Клуб. — 2005.
 В поисках третьего пути // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 16. СПб, 2009. С.216—231.

 «Глядя в глаза». — : «Советский писатель», 1957.
 «Все ещё в апреле». — [«Памяти Нины»]: [Поэма]. — : Советский писатель, 1962.
 «Вселенная за окном». — : Советский писатель, 1967.
 «Голубой лес». — : Детская литература, 1967.
 «Летят огни». — : Детская литература, 1970.
 «Незримое пламя». — : Советский писатель, 1975.
 «Все ушедшие поезда». — : Советский писатель, 1987.
 «Грань», Л.: Советский писатель 1990.
 «Кукушкины годы». — : Книгоиздательство Всемирное слово, 1996.
 «Эмпиреи». — СПб., 1999.
 «Спираль». Стихотворения и поэмы. — 2003.
 «Свидание с колодцем» — Худож. Ася Мочалова. — : Геликон Плюс, 2008. — 192 с. — 
 «In medias res». — : «Геликон Плюс», 2013.
 «По ходу и на ходу. Стихи из карманного блокнота». — : Геликон Плюс, 2013.

Примечания

Литература 
 
 Писатели Ленинграда: биобиблиографический справочник. 1934—1981. / Авт.-сост. В. Бахтин, А. Лурье. — Л.: Лениздат, 1982. — 376 с.
 Крестинский А. [Рец. на кн. Мочалова Л. «Голубой лес»] // Детская литература. — 1968. — № 4. — С. 77.
 Абрамкин В. М., Лурье А. Н. Писатели Ленинграда: Биобиблиографический указатель/ Ред. коллегия Д. Гранин, М. Дудин, Л. Раковский, И. Эвентов. — Л.: Лениздат, 1964. — 364 c.

Ссылки 
 Открытие выставки группы "Одиннадцать". KGallery. 30 марта 2012

Искусствоведы России
Члены Союза художников СССР
Писатели по алфавиту
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели Санкт-Петербурга
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Детские поэты
Поэты по алфавиту
Поэты России
Поэты СССР
Поэты XX века
Русские поэты
Поэты Санкт-Петербурга
Художественные критики современного искусства
Художественные критики России
Писатели России XXI века
Русские писатели XXI века
Члены Союза российских писателей
Исследователи русского авангарда